Erster in der Saison 1975/76 der deutschen Fußball-Bundesliga und somit Deutscher Meister der Männer wurde Borussia Mönchengladbach.

Saisonüberblick 
Die Gladbacher konnten mit ihrem neuen Trainer Udo Lattek den Titel erfolgreich verteidigen. Sie gewannen die Meisterschaft vor dem Pokalsieger Hamburger SV und dem FC Bayern München, der zum dritten Mal in Folge den Europapokal der Landesmeister gewann. Auf den Plätzen vier bis sieben qualifizierten sich der 1. FC Köln, Eintracht Braunschweig, der FC Schalke 04 und der 1. FC Kaiserslautern (als Vize-Pokalsieger) für den UEFA-Pokal.
Bayer 05 Uerdingen, Kickers Offenbach und Hannover 96 stiegen ab.

Für den HSV war es die bis dahin erfolgreichste Saison. Neben der Vize-Meisterschaft gewann man den DFB-Pokal (2:0 gegen den 1. FC Kaiserslautern) und erreichte das UEFA-Pokal-Halbfinale.

Torschützenkönig wurde Klaus Fischer vom FC Schalke 04 mit 29 Toren.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Zeile.

Torschützenliste

Die Meistermannschaft Borussia Mönchengladbach

Schiedsrichter

Einzelnachweise 

1975/76
Fußballsaison 1975/76